«Paul Schneider» - conjunto del nombre propio Paul y el apellido Schneider - puede referirse a:

Personajes 
 Paul Schneider (1897-1939), pastor alemán.
 Paul Schneider (1884-1969), pintor de la corte de Guillermo II.
 Paul Schneider (1976-), actor estadounidense.
 Paul Schneider-Esleben (1915-2005), arquitecto alemán.